Vizcarra puede hacer referencia a:

Personas 

 Joan Vizcarra, historietista español.
 José Vizcarra, futbolista argentino.
 Martín Vizcarra, ingeniero civil y político peruano.
 Rubén Vizcarra, político mexicano.
 Federico Vizcarra, yudoca mexicano.

Otros 

 Río Vizcarra, ubicado en la sierra norte del Perú.